Revolución islámica puede referirse a:

La revolución iraní de 1979, y las instituciones posteriores de este país:
Guardianes de la Revolución Islámica (Sepah Pasdaran)
Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica
Cualquiera de los movimientos posteriores de carácter similar que han triunfado en algunos países del denominado mundo islámico:
en Sudán hasta la actualidad;
en algunas de las partes o grupos entre los que se reparte Somalia (convertida en un estado fallido);
en Afganistán tras la Guerra de Afganistán (1978-1992), con la resistencia de los denominados talibán, y hasta la guerra de Afganistán de 2001 en que son desplazados del poder por otros grupos apoyados por una coalición internacional liderada por los Estados Unidos.
La ideología político-religiosa de la revolución islámica se denomina fundamentalismo islámico.
Los movimientos políticos partidarios de la revolución islámica, pero en la oposición contra el gobierno de sus países (a los que suelen acusar de ser aliados de Occidente -además de incurrir en ateísmo, indiferencia o poco rigor religioso-), están implantados de diferente forma en distintos países, de mayoría islámica o no, y siguen diferentes estrategias, desde la participación política y la movilización social hasta la resistencia pacífica o armada y el terrorismo (Yihadismo; el término terrorismo islámico suele ser denunciado como una denominación impropia por incriminar de forma generalizadora a la religión islámica).
Asamblea Suprema para la Revolución Islámica en Iraq, partido político implantado en Irak.
Hamás, partido político y movimiento social, implantado fundamentalmente en la franja de Gaza (Palestina).
Hezbolá, movimiento similar, implantado en Líbano.
Hermanos Musulmanes, grupo clandestino en Egipto.
Grupo Islámico Armado (GIA), grupo clandestino en Argelia.
Al Qaeda, red terrorista internacional presuntamente liderada por Osama Bin Laden.

Menos frecuentemente, se denomina revolución islámica a:
La expansión islámica medieval, y más concretamente al libro:
La Revolución islámica en Occidente (1969, Ignacio Olagüe), de controvertidas tesis.

Islam político